Wirkner ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Wirkner (* 1950), deutscher Politiker (CDU); MdL Thüringen
 Wenzel Wirkner (1864–1947), österreichischer Genre- und Landschaftsmaler